Le Football Club Riomois est un club français de football basé à Riom dans le département du Puy-de-Dôme.

Le club évolue depuis 2018 en championnat de Régional 1 (Niveau VI) de la Ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de football.

Histoire 
Le club est un des premiers clubs auvergnats, créé sous le nom de Layat Sports en 1927 par Félix Bromont.

Après un premier titre de champion d'Auvergne en 1982 le club évolua deux saisons en Division 4 avant d'enchainer une descente en Division d'Honneur, un second titre de champion d'Auvergne 1985, une troisième et dernière saison au niveau national et une nouvelle descente en 1986.

Identité

Logos

Palmarès 
 Champion DH d'Auvergne : 1982, 1985

Coupe de France

Anciens entraîneurs 
 1984-1985 :  Jacques Glyczinski

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel du club
  La fiche du club sur le site footballenfrance.fr

Club de football en Auvergne-Rhône-Alpes
Sport dans le Puy-de-Dôme
Football Club